Bisóbinam (Bisominam) ist der Name zahlreicher Ortschaften in Äquatorialguinea:
 Bisóbinam (Ngon), Ort in Wele-Nzas 
 Bisóbinam (1.48369, 11.27056), 
 Bisóbinam (1.89876, 10.67741), 
 Bisóbinam (1.79821, 10.77206), 
 Bisóbinam (1.73279, 10.44095), 
 Bisóbinam (1.53951, 11.1974), 
 Bisóbinam (1.51811, 11.29971), 
 Bisóbinam (1.49594, 9.90541), 
 Bisóbinam (1.44816, 10.52812), 
 Bisóbinam (1.3789, 10.5816), 
 Bisóbinam (1.36415, 10.7), 
 Bisóbinam (1.34131, 11.11585), 
 Bisóbinam (1.2134, 10.98734), 
 Bisóbinam (1.16596, 9.40132), 
 Bisóbinam (1.15046, 9.61971), 
 Bisóbinam (1.07143, 10.74392), 
 Bisóbinam (1.01887, 10.00822),